дель Касти́льо () — испанская фамилия.

Известные носители: дель Кастильо, Карлос (1882—1959) — мексиканский пианист и музыкальный педагог.
 дель Кастильо, Кейт (род. 1972) — мексиканская актриса.
 дель Кастильо, Марк — американский гитарист, вокалист, композитор, автор песен.
 дель Кастильо Вера, Пилар (род. 1952) — испанский политик.
 дель Кастильо Палоп, Рамон (известный как Рамон; род. 1985) — испанский певец.
 дель Кастильо-и-Фахардо, Франсиско (1642—1716), 2-й маркиз де Вильядариас — испанский генерал.
 дель Кастильо Гальвес, Хорхе (род. 1950) — премьер-министр Перу (2006—2008).
 дель Кастильо-и-Рада, Хосе Мария (1776—1833) — южноамериканский юрист и политик, один из основателей независимой Колумбии.
 дель Кастильо, Эрик (род. 1930) — известный мексиканский актёр.

 Агуэро дель Кастильо, Серхио (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Аргуэльо дель Кастильо-и-Гусман, Хуан (1778—1830) — центральноамериканский политик.
 Дескальси дель Кастильо, Рикардо (1912—1990) — эквадорский писатель, драматург, искусствовед.
 Диас дель Кастильо, Берналь (1495—1584) — испанский конкистадор, участник экспедиции Кортеса.
 Дрейк дель Кастильо, Эмманюэль (1855—1904) — французский ботаник испанского происхождения.
 Кановас дель Кастильо, Антонио (1828—1897) — испанский государственный деятель, поэт, историк и реставратор монархии в Испании.
 Рокамора-и-дель-Кастильо, Томас де (1740—1819) — испанский военный деятель.
 Пеньяранда дель Кастильо, Энрике (1892—1969) — президент Боливии (1940—1943).
 Сан-Мигель дель Кастильо, Адриан (известный как Адриан; род. 1987) — испанский футболист.
 де Сеспедес дель Кастильо, Карлос Мануэль (1819—1874) — один из руководителей Десятилетней войны Кубы против испанских колонизаторов.
 де Сеспедес-и-дель Кастильо, Франсиско Хавьер (1821—1903) — кубинский военный, временный президент Кубы.
 Чаварри дель Кастильо, Соила (известная как Има Сумак; 1922—2008) — перуанская и американская певица.
 Энрикес дель Кастильо, Диего (XV век) — капеллан Энрике IV Кастильского, хроникёр и поэт.

См. также 
 Del Castillo
 Итеро-дель-Кастильо
 Кабаньяс-дель-Кастильо
 Кинтана-дель-Кастильо
 Ланга-дель-Кастильо
 Монтеагудо-дель-Кастильо
 Монтеалегре-дель-Кастильо
 Наррос-дель-Кастильо
 Пикерас-дель-Кастильо
 Робрес-дель-Кастильо
 Торрубия-дель-Кастильо
 Урбель-дель-Кастильо
 Эстопиньян-дель-Кастильо